Хоккейные игры Beijer () — ежегодный хоккейный турнир, проходящий в Швеции. Проводится с 1991 года. С 1997 года турнир стал частью Еврохоккейтура, в котором участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции. Сборная Канады принимала участие в турнире с 1992 по 2003 год. Сборная Швейцарии принимала участие в турнире вместо России  в сезоне 2021/2022. В 2015 и 2016 годах турнир не проводился.

Титульным спонсором является шведский производитель электроники Beijer.

Названия турнира 

 1991—2005 — Шведские хоккейные игры
 2006—2011 — Хоккейные игры LG
 2012—2017 — Хоккейные игры Oddset
 C 2018 — Хоккейные игры Beijer

Место проведения 

Все матчи турнира, за исключением вынесенных игр, проходят на Глобен-Арене в Стокгольме. В 2013 и 2021 годах турнир проходил в Мальмё.

Призеры

Хоккейные игры Beijer

Хоккейные игры Oddset

Хоккейные игры LG

Шведские хоккейные игры

Медальный зачёт

Все турниры

Турниры в качестве этапа Еврохоккейтура (с 1997)

Примечания